Prigov Family Group — группа акционного искусства.

Состав группы 
 Пригов, Дмитрий Александрович
 Пригов, Андрей Дмитриевич
 Мали, Наталия

История 
«Prigov Family Group» создана Дмитрием Приговым вместе со своим сыном Андреем и его женой Наталией Мали в 2002 году.

Работы находятся в собраниях 
 Государственный центр современного искусства, Москва.

Ссылки 
 Проект «Prigov Family Group» на сайте www.museum.ru

Художественные группы в современном искусстве